Utö peut désigner :
 Utö, une île de Suède au sud de Stockholm, dans la commune de Haninge ;
 Utö, une île de Finlande dans l'ancienne commune de Korpo.